
Кроссо́вер () может означать:

Искусство 
 Кроссовер — сюжет художественного произведения, в котором смешиваются персонажи или локации различных произведений.
 Кроссовер — музыка, в которой происходит смешение нескольких разных стилей.
 Crossover — альбом американской кроссовер-треш группы D.R.I.

Наука 
 Кроссовер — организм или рекомбинантная молекула ДНК, возникшие в результате кроссинговера
 Кроссовер, или кроссоверная гамета, — гамета, включающая хромосомы, прошедшие этап кроссинговера.
 Кроссовер — изменения критических индексов при изменении внешних параметров, но без изменений симметрии системы и скачков термодинамических параметров; противопоставляется фазовому переходу.

Техника 
 Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
 Кроссовер — разделительный (полосовой) фильтр (как правило — звуковых частот, например, фильтр многополосной акустической системы, обычно пассивный).
 Кроссовер — в СВЧ-технике делитель мощности с полной связью.
 Кроссовер — коммутационный шнур для прямого соединения сетевых карт двух компьютеров.
 Кроссовер — точка минимального сечения электронного пучка в электронной пушке, электронном микроскопе

Спорт 
 Кроссовер — тренажёр для силового тренинга в бодибилдинге.
 Кроссовер — в баскетболе резкая смена направления движения при дриблинге.

См. также 
 Кроссинговер (иногда кроссовер) в биологии — явление обмена участками между хромосомами.
 CrossOver — коммерческая реализация Microsoft Windows API для GNU/Linux, Mac OS X и Solaris.

Примечания